Das Herreneinzel der US Open 2010  war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger war Juan Martín del Potro, der in diesem Jahr verletzungsbedingt nicht zur Titelverteidigung antreten konnte. Das Finale bestritten Rafael Nadal und Novak Đoković, welches Nadal in vier Sätzen gewann. Dies war sein erster Triumph bei den US Open und sein neunter Grand-Slam-Titel insgesamt, wodurch er als siebter Spieler der Geschichte den Karriere-Grand-Slam erreichte.

Während Nadal das Finale ohne Satzverlust erreichte, musste Đoković sowohl in der ersten als auch in der Vorschlussrunde über die volle Distanz von fünf Sätzen gehen. In seinem Halbfinalmatch gegen Vorjahresfinalist Roger Federer wehrte der Serbe beim Stand von 4:5 im fünften Satz zwei Matchbälle ab und nahm dem Schweizer im Anschluss dessen Aufschlagspiel zum 6:5 ab. Nadal musste im Laufe des Turniers nur fünf Mal sein Aufschlagspiel abgeben, womit er den 2003 von Andy Roddick aufgestellten Rekord egalisierte. Das Herrenfinale musste wie bereits 2008 und 2009 wegen Regens um einen Tag verschoben werden und wurde wegen Gewitters beim Stand von 4:4 im zweiten Satz für fast zwei Stunden unterbrochen. Erstaunlich war die Anzahl der von Nadal herausgespielten Breakchancen (26), und dass Đoković 20 davon abwehren konnte.

Für Überraschungen beim Turnier sorgten unter anderem das frühe Ausscheiden des an Nummer sieben gesetzten Wimbledonfinalisten Tomáš Berdych (1. Runde) sowie der an vier, sechs und neun gesetzten Andy Murray, Nikolai Dawydenko und Andy Roddick (jeweils 2. Runde). Positiv überraschen konnte hingegen der an Nummer zwölf gesetzte Russe Michail Juschny, der erst im Halbfinale am späteren Turniersieger Rafael Nadal scheiterte.

Der Schlag des Turniers gelang Roger Federer in seinem Erstrundenmatch gegen den Argentinier Brian Dabul, als er beim Stand von 6:1 5:3 nach einem Lop Dabuls einen Passierschlag durch die Beine und mit Rücken zum Netz ins Feld zirkelte.

Kurioses passierte zudem in der Zweitrundenpartie zwischen Novak Đoković und Philipp Petzschner. Das Spiel musste für kurze Zeit unterbrochen werden, als sich ein junger Mann und eine Frau zuerst einen verbalen Streit lieferten und dann der Vater der Frau den jungen Mann körperlich angriff, bis schließlich die Security alles wieder schlichtete.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Einzelnachweise

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2010